Lo Shift-JIS (detto anche S-JIS, SJIS o anche col nome MIME Shift_JIS) è una codifica di caratteri originariamente sviluppata dalla giapponese ASCII Corporation in collaborazione con Microsoft e standardizzata come JIS X 0208 Appendix 1.

Tabella dei byte Shift-JIS

Bibliografia

Voci correlate 
 Mojibake

Repertori di caratteri